Le Championnat de France de volley-ball Pro A 1996-1997 a opposé les quatorze meilleures équipes françaises de volley-ball. Le championnat de France de volley-ball de première division porte le nom de Pro A depuis 1996.

Le FLL Agde et Toulouse TOAC-TUC rejoignent la Pro A à l'issue de la saison 1995-96.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Première phase 
Quatorze équipes en compétition avec vingt six matches aller et retour du  au .

Deuxième phase 
Les huit premiers du classement sont réparties dans deux poules de quatre (1,4, 5 et 8 d'une part, 2, 3, 6 et 7 de l'autre). Les quatre équipes se rencontrent sur matchs aller et retour du (15 mars au . Un classement général est établie au terme des matches.
Les six derniers de la saison régulière sont répartis dans deux poules de trois, (9,12 et 13 d'une part, 10, 11 et 14 de l'autre) en matches aller et retour du 15 mars au . Un classement général est établie au terme des matches. : les clubs partent avec 1, 2 ou 3 points, en fonction de leur classement à l’issue de la première phase. Les deux premiers des deux poules C et D restent en Pro A. Les deux derniers des deux poules sont relégués en Pro B.

Troisième phase 
Le premier de chaque poule s'affronte en finale au meilleur des trois matches, les 13 et 16 avril avec match d’appui éventuel le 20. Finale aller sur le terrain du moins bien classé lors de la saison régulière, le retour et match d’appui sur le terrain du mieux classé.
La "petite finale", pour la troisième place, opposera les deuxième de chaque poule, les 12, 16, et éventuellement 17 avril. Le match aller sur le terrain du moins bien classé lors de la saison régulière. Retour et match d’appui sur le terrain du mieux classé.

Saison régulière

Classement

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés

Phase finale

Poules de classement

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poules de relégation

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Finale

Finale

Bilan de la saison

Liens externes 

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball en 1996
Volley-ball en 1997
Sport en France en 1996
Sport en France en 1997